Il doppio del torneo di tennis Westend Ladies Tennis Cup 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Tatiana Búa e Daniela Seguel che hanno battuto in finale Antonia Lottner e Diāna Marcinkēviča 6-3, 5-7, [11-9].

Teste di serie 

 Antonia Lottner /  Diāna Marcinkēviča (finale)
 Vanesa Furlanetto /  Zuzana Zlochová (quarti di finale)

 Tatiana Búa /  Daniela Seguel (Campionesse)
 Manon Arcangioli /  Irina Ramialison (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Westend Ladies Tennis Cup 2013